Hrvatska curling reprezentacija predstavlja Republiku Hrvatsku na međunarodnim natjecanjima u curlingu. Krovna organizacija je Hrvatski curling savez.

Rezultati

Svjetsko prvenstvo

Europsko prvenstvo

Omjer s reprezentacijama
Nakon EP 2016

Vanjske poveznice 
 Hrvatski curling savez

Curling
Curling u Hrvatskoj